Анатолий Пилипенко:
 Пилипенко, Анатолий Анатольевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Пилипенко, Анатолий Терентьевич (1914—1993) — советский химик-аналитик, академик АН УССР.